Змагання з художньої гімнастики в індивідуальному багатоборстві на літніх Олімпійських іграх 2020 проходили 6 і 7 серпня на Олімпійському гімнастичному центрі. В змаганнях брали участь 26 спортсменок з 18-х країн.

Формат змагань 

Змагання складалися з двох кіл: кваліфікаційного і фінального. Перші десять гімнасток у кваліфікації вийшли у фінал. У кожному колі учасниці виконували по чотири вправи: м'яч, обруч, булави і стрічка. Бали в цих вправах складаються в загальну суму.

Результати

Кваліфікаційне коло

Фінал

Примітки 

2020